Раевские:

 Раевские — дворянские роды.
 Раевские — деревня в Козенском сельсовете Мозырского района Гомельской области Беларуси.